Ten artykuł dotyczy sezonu 2002 Rajdowych Mistrzostw Europy, 50. sezonu FIA European Rally Championship.

Kalendarz 

W sezonie 2002 do mistrzostw Europy zaliczane były 46 rajdy, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem - 20, były punktowane najwyżej, potem o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców 

Punkty (10-6-4-3-2-1) do końcowej klasyfikacji mistrzostw Europy kierowca zdobywa za uplasowanie się na jednym z pierwszych sześciu miejsc w rajdzie. Zdobycz punktowa jest następnie mnożona przez współczynnik rajdu. Do końcowej klasyfikacji zalicza się maksymalnie osiem rezultatów z rajdów o współczynniku "20". W całkowitym dorobku kierowca może także uwzględnić jednego "jokera" - wynik z rajdu o mniejszym współczynniku (10, 5 lub 2).

Przypisy